

27-я отдельная бригада радиационной, химической и биологической защиты — тактическое соединение Сухопутных войск Российской Федерации. Бригада дислоцируется в Курской области. 

Условное наименование — Войсковая часть № 11262 (в/ч 11262). Сокращённое наименование — 27 обррхбз. 

Соединение входит в состав 3ападного военного округа. Формирование соединения начато 1 декабря 1987 года.

Описание 
Задачей формирования является защита объектов и войск от воздействия последствий оружия массового поражения. Помимо этого 27-я отдельная бригада радиационной, химической и биологической защиты занимается ликвидацией боеприпасов и последствий техногенных аварий, лесных пожаров. Учения проходят на Шиханском полигоне. На 2017 год личный состав на 80 % состоял из военнослужащих по контракту.

История 
Бригада сформирована на базе 1045-го учебного территориального центра Московского военного округа в составе Химических войск СССР в целях обеспечения защиты населения, эффективности работы по ликвидации последствий возможных аварий, катастроф и стихийных бедствий, ликвидации их последствий, повышения готовности войск радиационной, химической и биологической защиты к действиям в чрезвычайных условиях..

23 декабря 2011 года состоялось вручение 27-й обррхбз Боевого знамени нового образца.

Снаряжение

Примечания 

 

Воинские части и формирования, созданные в 1987 году
Бригады Российской Федерации
Воинские формирования Западного военного округа
Формирования радиационной, химической и биологической защиты Российской Федерации